Stokell ist der Familienname folgender Personen:

 Ian Stokell (* 1959), britischer Sach- und Drehbuchautor
 Paul Stokell (* 1968), australischer Rennfahrer
 Rebecca Stokell (* 2000), irische Cricketspielerin